Brookesia desperata () — вид хамелеонов из рода брукезии, эндемик Мадагаскара. Описан в 2012 году вместе с тремя другими новыми видами рода, включая одну из самых мелких рептилий Brookesia micra, а также Brookesia tristis и Brookesia confidens.

Описание 

Brookesia desperata — мелкие хамелеоны, 25-30 мм в длину. Конечности и хвост тёмно-серо-коричневые, шейный отдел светло-серый, спина с коричневыми и серыми пятнами, брюхо — серо-коричневое.

Ареал 
Встречается только на северной оконечности Мадагаскара в лесном массиве Амбр.

Филогенетическое дерево 
Филогенетическое дерево рода брукезии на основе анализа митохондриальной ДНК.

Примечания

Литература 
 Frank Glaw, Jörn Köhler, Ted M. Townsend, Miguel Vences: Rivaling the World’s Smallest Reptiles: Discovery of Miniaturized and Microendemic New Species of Leaf Chameleons (Brookesia) from Northern Madagascar. В: PLoS ONE 7 (2), 2012. e31314, S. 1-24. doi:10.1371/journal.pone.0031314

Животные, описанные в 2012 году
Эндемики Мадагаскара
Хамелеоны
Пресмыкающиеся Мадагаскара